Жіноча збірна України з шахів представляє Україну на міжнародних шахових турнірах. Контроль та організацію здійснює Федерація шахів України. Найвищий рейтинг збірної — 2510 (шахова олімпіада 2014 року).

Результати виступів збірної України

Статистика

Склад збірної

Шахістки 

Починаючи з 1992 року за жіночу збірну Україну зіграли 19 шахісток, зокрема: Ольга Александрова, Наталія Букса,
Тетяна Василевич, Оксана Возовик, Аліса Галямова-Іванчук, Анна Затонських, Наталя Здебська, Наталія Жукова, Тетяна Кононенко, Катерина Лагно, Марта Літинська, Марія Музичук, Анна Музичук, Юлія Осьмак,
Олена Седіна, Лідія Семенова, Анна Ушеніна, Ірина Челушкіна, Інна (Гапоненко) Яновська.

Тренери 
 до 2011 — В'ячеслав Ейнгорн
 2011 — н.ч. — Михайло Бродський

Склад збірної на шаховій олімпіаді 2022 року

Гвардійці 

на 10 серпня 2022 року

 ''Напівжирним шрифтом відмічені діючі шахістки збірної України

Переходи

Досягнення

Збірної України 
Шахова олімпіада

  Переможець — 2006, 2022
  Срібний призер — 1992, 2008, 2018
  Бронзовий призер — 2012, 2014, 2016
Всього: 8 нагород
 Кубок Нони Гапріндашвілі — 2008, 2016

Командний чемпіонат світу із шахів

  Переможець — 2013
  Бронзовий призер — 2007, 2009
Всього: 3 нагороди

Командний чемпіонат Європи із шахів

  Переможець — 1992, 2013
  Срібний призер — 2015
  Бронзовий призер — 2009, 2017
Всього: 5 нагород

Індивідуальний залік 
Шахова олімпіада

Командний чемпіонат світу із шахів

Командний чемпіонат Європи із шахів

Усі призери 
Станом на 10 серпня 2022 року

Див. також 
Збірна України із шахів

Примітки

Посилання 
 Шахові командні турніри на olimpbase.org   
 Вакарчук розцілував жіночу збірну України (Шахова олімпіада 2016) 

Шахи в Україні
Жіночі національні збірні України